Sindy Auvity née le 2 juillet 1995, est connue sous le nom de Sindy. Ses parents sont d’origine marocaine et égyptienne. 

Elle est la chanteuse principale du groupe de hip-hop français Team BS . Après le succès de l'album du groupe, Sindy annonce sortir son propre album solo. Selfie est sorti en juillet 2015 et a atteint la  des classements français.

Biographie 
Sindy révèle qu'elle avait été victime d'intimidation dans le passé. Elle est victime d'agressions sexuelles de l'âge de 12 ans à 14 ans par son ex-beau-père.

Carrière 
En 2013, elle participe à l'émission Popstars dans laquelle elle est éliminée juste avant la finale. Elle intègre, la même année, le groupe Team BS. Ce dernier, qui évolue sous le label Banlieue Sale Music, se distingue dans les ventes avec l'album Team BS. 

Épaulée par La Fouine, La Team BS en 2015, Sindy commence alors sa carrière solo. Son premier single Sans rancune atteint la 161e du classement des meilleures ventes françaises. Il est rapidement suivi, de son premier album Selfie, produit par Skalpovich. Elle révèle dans son album qu'elle a été harcelée pendant un an au collège, à cause de son redoublement et de ses origines diverses. Elle y fait référence dans sa chanson Sans rancune.

Activisme 
La chanteuse est active sur les réseaux sociaux lors du mouvement #MeToo,et #BalanceTonPorc. Elle s'engage contre le cyberharcèlement. 

Le 5 septembre elle annonce sur sa chaîne YouTube qu'elle reprend son compte Instagram @betesdemeuf, à travers lequel elle invite les victimes de cyberharcèlement à témoigner.

Discographie

Notes et références

Liens externes 

Chanteuse française
Naissance en juillet 1995
Féministe française du XXIe siècle
Militant pour les victimes d'abus sexuels
Personnalité militant contre la violence sur les femmes